Oberhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Oberhofer (1925–2016), österreichischer Ingenieur, Betriebswirt und Hochschullehrer
 Albin Oberhofer (1904–1962), österreichischer Politiker, Landesrat
 Dominik Oberhofer (* 1980), österreichischer Hotelier und Politiker 
 Harald Oberhofer (* 1983), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Herbert Oberhofer, deutscher Bergsteiger
 Herbert Oberhofer (Fußballspieler) (1955–2012), österreichischer Fußballspieler 
 Karin Oberhofer (* 1985), italienische Biathletin
 Tamara Oberhofer (* 1982), italienische Politikerin aus Südtirol

Oberhofer ist der Name von:

 Oberhofer (Band), US-amerikanische Rockband

Siehe auch:

 Oberhoffer